L'abréviation 6S ou 6s peut faire référence à :
 iPhone 6s, un smartphone fabriqué par Apple sorti en 2015 ;
 RDS-6s, une  bombe A soviétique.

Voir aussi